Montilla steht für:
 Montilla, Stadt in der spanischen Provinz Córdoba
 Montilla (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Montilla ist der Familienname folgender Personen:
 Jorcerys Montilla (* 1995), venezolanische Schachspielerin
 José Montilla (* 1955), spanischer Politiker, ehemaliger Regierungschef von Katalonien